Das Akronym EOR steht für:
 Explosive Ordnance Reconnaissance, die international verwendete Abkürzung für Munitionsaufklärung bei Streitkräften oder Polizeien.
 Exclusive OR, eine Abkürzung aus der Informatik für exklusives Oder, siehe XOR.
 Enhanced Oil Recovery, tertiäre Erdölförderung
 Elements of Rock, ein Metalfestival in Uster, Schweiz
 Epping Ongar Railway, eine Museumsbahn in Großbritannien
 Electric Orbit Raising, das „Aufspiralen“ eines Raumfahrzeugs in eine höhere Umlaufbahn mittels elektrischer Raumfahrtantriebe
 Earth Orbit Rendezvous
 Refugee Olympic Team 2020 (Länderkürzel, von französisch Equipe Olympique des Réfugiés)

Abkürzung